Znane postacie noszące nazwisko „Porębski”:

 Antoni Porębski (1898–1967) – duchowny rzymskokatolicki
 Baltazar Porębski (zm. 1617) – poseł, wojski krakowski, uczestnik rokoszu sandomierskiego
 Czesław Porębski (ur. 1945) – profesor, wykładowca akademicki
 Jerzy Porębski (1939-2021) – polski pieśniarz, animator ruchu szantowego w Polsce
 Jerzy Porębski (1934–2016) – polski reportażysta
 Jerzy Porębski (ur. 1956) – polski reżyser
 Kazimierz Porębski (1872–1933) – wiceadmirał, dowódca Marynarki Wojennej RP
 Łukasz Porębski (1594–1637) – malarz krakowski, uczeń Tomasza Dolabelli
 Marian Porębski (1910–2008) – śpiewak operowy, tenor wagnerowski
 Mieczysław Porębski (ur. 1921) – krytyk, teoretyk i historyk sztuki
 Olgierd Porebski (1922–1995) – brytyjski szermierz
 Przemysław Porębski (ur. 1998) – polski piłkarz
 Stanisław Porębski (ok. 1529–1581) – szlachcic herbu Kornicz, kartograf
 Stanisław Porębski (1898–1940) – nadkomisarz Policji Państwowej II RP
 Stanisław Porębski (1884–1960) – polski taternik i działacz turystyczny
 Tadeusz Porębski (1931–2001) – poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu
 Tadeusz Antoni Porębski (1894–1970) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tomasz Porębski (ur. 1980) – polski kierowca rajdowy, mistrz Polski w klasach A6 i R2B
 Tomasz Porębski (ur. 1992) – polski piłkarz, obrońca, zawodnik Jagiellonii Białystok